Nesytanebetisherou est un prénom féminin porté par :
 Nesytanebetisherou, fille de 
  Nesytanebetisherou, épouse de

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité